Сычёва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Сычёва, Карина (род. 1998) — псевдоним Карины Козыревой, российского видеоблогера в жанре «летсплей».
 Сычёва, Лариса Борисовна (род. 1954) — артистка балета и педагог, народная артистка России.
 Сычёва, Лидия Андреевна (род. 1966) — российский писатель, публицист и редактор, журналист.
 Сычёва, Ольга Михайловна (род. 1971) — российская футболистка.
 Сычёва, Татьяна Александровна (род. 1957) — советская легкоатлетка.

См. также 
 
 Сычёва — исчезнувшее село, Черноморский район, Крым